Bernardo de Rezende, noto come Bernardinho – ex pallavolista e allenatore di pallavolo brasiliano
 Bruno de Rezende, noto come Bruninho – pallavolista brasiliano
 Raul, noto semplicemente come Raul – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano

Pagine correlate
Rezende